Fox Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fox Hall (Vermont), ID-Nr. 84003468
 Fox Hall (Wisconsin), ID-Nr. 83004273